Vida kan syfta på:

 Vida-gruppen – en privatägd sågverkskoncern i Sverige
 Vida Arena – en multiarena i Växjö 
 VIDA Museum & Konsthall – ett privatägt konstmuseum på Öland

Personer
 Marcus Hieronymus Vida (ca. 1480–1566), var en nylatinsk skald 
 Vida Vencienė, (1961–), en före detta sovjetisk, och senare litauisk längdskidåkerska
 Vida Beselienė (1956–), en sovjetisk basketspelare
 Vida Guerra (1974–), en kubanskfödd amerikansk fotomodell

Geografi

Antarktis 

 Vida (sjö),

Sverige 
 Vida, Harbo socken – en by i Harbo socken, Heby kommun
 Vida regementsskrivarställe –  ett regementsskrivarboställe i Bergshammars socken i Nyköpings kommun
 Munga, Väster-Ensta och Vida – småort i Tierps kommun
 Vida naturreservat – i Heby kommun

Robotskapade Antarktisförgreningar